The Masters (darts), televisie-toernooi bij de PDC
 Maxwell Tylden Masters, een Brits botanicus
 Masters (snooker), een invitatietoernooi in het snooker
 Masters Tournament, een van de Major Championships in het golf 
 Mastersatletiek, atletiek voor mensen van 35 en ouder
 Tennis Masters Cup, de vroegere naam voor de ATP Finals in het tennis bij de mannen
 WTA Masters, populaire naam voor de WTA Tour Championships in het tennis bij de vrouwen
 Master (graad), een universitaire graad